Šmartno (Brda)
 Šmartno (Cerklje na Gorenjskem)
 Šmartno na Pohorju	
 Šmartno ob Dreti	
 Šmartno ob Paki
 Šmartno ob Paki (plaats)	
 Šmartno pri Litiji	
 Šmartno pri Litiji (plaats)
 Šmartno pri Slovenj Gradcu	
 Šmartno v Rožni dolini
 Šmartno v Tuhinju
 NK Šmartno